

Astronomia 
 1826 Miller – asteroide della fascia principale
 Miller – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Miller – capoluogo della Contea di Hand, Dakota del Sud
 Miller – città della Contea di Lawrence, Missouri
 Miller – villaggio della Contea di Buffalo, Nebraska
 Miller – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Miller – township della Contea di Perry, Pennsylvania

Persone 
Miller è un cognome, di origine scozzese, molto diffuso negli Stati Uniti d'America.

Altro 
 Ciclo Miller – ciclo termodinamico utilizzato in alcuni motori a combustione interna
 Effetto Miller – fenomeno proprio di alcuni circuiti elettronici
 Indici di Miller – sistema di notazione utilizzato in cristallografia
 Master Miller – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Miller Genuine Draft – marchio di birra della società SABMiller
 Miller Motorsports Park – circuito situato a Tooele in Utah, nei pressi di Salt Lake City
 Teorema di Miller – teorema utilizzato nell'elettronica
 Teorema di Modigliani-Miller – teorema utilizzato nella finanza

Pagine correlate 
Andrew Miller
Ashley Miller
Chris Miller
Contea di Miller
David Miller
George Miller
Herman Miller
Kenneth Miller
Larry Miller
Lee Miller
Linda Miller
Lisa Miller
Mark Miller
Robert Miller
Ron Miller
Ryan Miller
Scott Miller
William Miller

Altri progetti